Eternity puede referirse a:

 Eternity, tercer álbum de la banda japonesa Every Little Thing.
 Eternity, tercer álbum de la banda británica Anathema.
 Eternity, primer álbum de la banda de power metal estadounidense Kamelot.
 Eternity, película estadounidense de 1990.